Um princípio de relatividade é um princípio geral sobre a forma que deve tomar uma teoria física. Frequentemente os princípios de relatividade estabelecem equivalências entre observadores, de acordo com princípios de simetria ou invariância entre situações fisicamente equivalentes. De acordo com estes princípios uma determinada descrição de um fenômeno poderia ser incorreta se não respeita o princípio de relatividade básico que define a teoria (assim a teoria da gravitação de Newton era incompatível com o princípio de relatividade que definia a teoria especial da relatividade, razão que levou Einstein a formular uma nova teoria da gravitação como parte da relatividade geral).

Relatividade